Manta (gênero)
Manta (web site)
Cachecol – peça de vestuário também conhecida como manta.
Cobertor - peça de roupa de cama também conhecida como manta.
Operação Manta – operação militar no Chade.

Localidades

Manta (Colômbia), um município da Colômbia, localizado na província Almeidas, departamento de Cundinamarca.

Manta (Equador), uma cidade portuária do Equador, situada na baía homônima da província de Manabí.

Manta (Itália), uma comuna italiana da região do Piemonte, província de Cuneo.

Manta (distrito), um distrito do Peru, departamento de Huancavelica, localizada na província de Huancavelica.

Ver também

Desambiguações de topônimos